Stora Bergsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Bergsjön, Småland, sjö i Åtvidabergs kommun,  (13,7 ha)
Stora Bergsjö, sjö i Marks kommun,  (14 ha)
Stora Bergsjön, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (20,1 ha)

Se även
Bergsjön (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn